Per Lundqvist, švedski hokejist, * 24. januar 1951, Švedska.

Lundqvist je v švedski ligi igral celotno kariero za klub MoDo Hockey, štirinajst zaporednih sezon. V sezoni 1978/79 je s klubom osvojil svoj edini naslov švedskega državnega prvaka, v tej sezoni pa je bil Lundqvist najboljši strelec lige, v sezoni 1981/82 pa je bil najboljši po točkah v švedski ligi. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je osvojil bronasto medaljo, in enem Svetovnem prvenstvu, na katerem je bil prav tako dobitnik bronaste medalje. Skupno je za reprezentanco odigral 57 tekem.

Pregled kariere

|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 68/69
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 70/71
|
| 20
| 6
| 4
| 10
| -7
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 71/72
|
|
| 8
| 4
| 12
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 72/73
|
| 19
| 15
| 3
| 18
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 73/74
|
| 28
| 27
| 7
| 34
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 74/75
|
| 30
| 20
| 9
| 29
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 75/76
|
| 36
| 23
| 7
| 30
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 76/77
|
| 36
| 33
| 13
| 46
|
| 14
|
| 4
| 2
| 2
| 4
|
| 0
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 77/78
|
| 36
| 15
| 5
| 20
|
| 31
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 78/79
|
| 36
| 31
| 7
| 38
|
| 27
|
| 6
| 3
| 1
| 4
|
| 6
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 79
|
| 8
| 3
| 0
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 79/80
|
| 36
| 16
| 10
| 26
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 80
|
| 7
| 4
| 3
| 7
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 80/81
|
| 36
| 12
| 15
| 27
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 81/82
|
| 36
| 15
| 18
| 33
|
| 16
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 82/83
|
| 36
| 14
| 11
| 25
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 401
| bgcolor="#7FFF00" | 242
| bgcolor="#7FFF00" | 116
| bgcolor="#7FFF00" | 358
| bgcolor="#7FFF00" | -7
| bgcolor="#7FFF00" | 202
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 15
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 6
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti MoDo Hockey